Hrvatska:
 Dubravci (Kanfanar), naselje u općini Kanfanar
 Dubravci (Netretić), naselje u općini Netretić